Рябиновый — название населённых пунктов в России:

 Рябиновый — посёлок в Ирбитском районе Свердловской области.
 Рябиновый — посёлок в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, упразднён в 1971 году, 
 Рябиновый — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, упразднён в 1999 году.

Примечания